D90 steht für:
 HMS Southampton (D90), Zerstörer der Sheffield-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS Speaker (D90), Geleitflugzeugträger der Bogue-Klasse der britischen Royal Navy
 Nikon D90, digitale Spiegelreflexkamera

Siehe auch:
 Maxus D90

D90